FILM.UA Group — крупнейшая в Восточной Европе вертикально встроенная группа компаний в сфере кино и телепродакшна. Группа занимается разработкой, производством, адаптацией, дистрибуцией и доставкой аудиовизуального контента и предоставляет полный спектр услуг.

Генеральный продюсер «FILM.UA Group» — Виктор Мирский, который работает в компании с 2006 года.

Согласно информации официального сайта «FILM.UA Group», также приведённой в статье РБК, в группу входит более 20 компаний, которые создают контент для ведущих телеканалов Украины и РФ.

Офис и производственная база «FILM.UA» расположены в Деснянском районе Киева, на Троещине.

История 
Продакшн-студия, являющаяся основой группы «FILM.UA», создана в 2002 году. В перечне фильмов и сериалов, отснятых ею за прошедшие десять лет, — более ста названий.

Первой работой стал вышедший на экраны в 2003 году драматический остросюжетный сериал «Европейский конвой», основанный на реальных событиях. Режиссёр Андрей Бенкендорф, среди продюсеров — Валерий Потапенко, съёмки проводились в Германии и Польше, а также в рабочем кабинете консультанта картины госсекретаря МВД Украины Александра Гапона.

В 2005 году завершилась совместная с ТО «Мамаду» работа над мыльной оперой российско-украинского производства — «Исцеление любовью».

27 марта 2007 года в результате реструктуризации появились основные на сегодняшний день подразделения «FILM.UA»: «FILM.UA Production», «FILM.UA Distribution», «FILM.UA Studio», «FILM.UA Television». Также был произведён ребрендинг компании.

С 2011 года входит в международную ассоциацию «Sparks Network».

В 2012 году в числе других компаний инициировала создание «Украинской Киноассоциации».

В 2015 году крупнейшие теле- и кинопроизводители Украины объединились в инициативную группу #КіноКраїна. В основе лежит реформирование законодательства Украины с целью создания благоприятных экономических условий как для развития рынка производства внутри страны, так и для привлечения зарубежных инвестиций в отрасль.

В 2016 году FILM.UA Group и польская компания АТМ Grupa подписали договор о девелопменте полнометражного художественного фильма и мини-сериала под рабочим названием The Blizzard.

Структура «FILM.UA Group» 
«FILM.UA» производит аудиовизуальный контент, от разработки сценариев и съёмок фильмов до полного спектра постпродакшн и создания музыки, которая может быть как саундтреком к видеоряду, так и отдельной музыкальной композицией. Различные компании в группе специализируются на отдельных элементах производственного процесса.

Структура «FILM.UA Group» установлена в соответствии с пятью основными направлениями: Продакшн, Дистрибуция, Телевидение, Постпродакшн, Киностудия.

«FILM.UA Production» — производственная компания, создающая для украинского и российского медиарынка телесериалы различных жанров.

«FILM.UA Distribution» — организованная в 2007 году на базе «Інт Вест Дистрибушн» дистрибуционная компания, занимающаяся реализацией всех видов прав на все территории и различные медиаплатформы, продвигает контент мировых производителей на рынке Украины и распространяет украинский контент за рубежом. Причём, это касается не только продукции группы «FILM.UA»: с июля 2007 года, например, «FILM.UA Distribution» распоряжается юмористическими программами студии «95 квартал». В перечень услуг компании входят: продажа прав для кинопроката, DVD, платного ТВ, а также предоставление видеоконтента для международных авиалиний, железной дороги, отдельные права, видео по запросу, мобильный видеоконтент. Ещё одна сфера деятельности «FILM.UA Distribution» — мерчандайзинг, покупка и продажа прав на использование популярных кинообразов при производстве сувенирной продукции и товаров народного потребления. Благодаря регулярному участию в международных форумах (MIPTV и MIPCOM в Каннах, FILMART в Гонконге), у компании есть опыт успешной дистрибуции ряда телефильмов на рынках далёкого зарубежья. Партнёр «FILM.UA Distribution» на европейском рынке — «WTW Films LTD» (Лондон).

К 2015 году студией «FILM.UA Distribution» сериал «Нюхач» в готовой версии продан в более 50 стран по всему миру, а как формат — в Японию и Францию.

Полнометражный фильм «Незламна» продан для проката в Китае, а также для релиза в более 12 стран, включая Германию и Францию.

«FILM.UA Television» — продакшн-подразделение группы, специализирующееся на создании телепрограмм. Среди проектов «FILM.UA Television» украинская версия телепередачи «Давай поженимся», оригинальные шоу «Судебные дела» (с 2009 года), «Мистические истории», «Джентльмены на даче», «Школа доктора Комаровского» (лучшая детская программа 2011 года по версии «Телетриумф»), «Роддом». А также телевизионные проекты разных жанров для телеканалов Украины, России, СНГ и других стран: реалити-шоу, ток-шоу и другие. Член международной сети производителей контента «Sparks Network» (с 2011 года).

С 2015 года Латвия и Литва в рамках проекта UA Formats приобрели формат реалити шоу «Хата на Тата».

В марте 2015 года украинский формат «Мистических историй», производства FILM.UA Television, вышел в эфир в Болгарии на канале Nova.

«FILM.UA Studio» — киностудия, имеющая несколько павильонов для съёмок, парк ретроавтомобилей. В разное время на территории этой студии создавались украинские версии известных телешоу «Фабрика звёзд», «Битва экстрасенсов», «Большая разница», «Україна має талант», «Рассмеши комика», «Х-Фактор», «Киев Вечерний», «Танцуют все!». В студийном комплексе — семь павильонов: павильон площадью 1200 м², два павильона, «красный» и «оранжевый», площадью по 900 м². Ещё два, «зелёный» и «жёлтый», — по 800 м² и «синий» павильон площадью 200 м². В каждом из павильонов есть всё для полноценного обеспечения съёмочного процесса: современное осветительное, звуковое и видеооборудование, комфортабельные гримёрные, комнаты отдыха, офисные помещения, комнаты переговоров, кастинг-залы. Размеры самого большого павильона «пурпурный» (введён в эксплуатацию в 2012 году): площадь 1200 м² и высота перекрытий 15 м, — что позволяет использовать масштабные декорации, сложные, многоуровневые конструкции. Помимо павильонов, киностудия располагает также собственной кинодеревней, на территории которой находится масштабная средневековая крепость, натурная площадка с озером и строениями времен Киевской Руси Кроме того киностудия обладает большим автопарком (в том числе уникальной коллекцией ретроавтомобилей) и полноразмерным макетом советского бомбардировщика Ту-2.

Услуги постпродакшн предоставляют компании, входящие в группу: «Postmodern», «Signal RED», «Так Треба продакшн», «Digital Cinema Ukraine». Компании «Postmodern» и «Signal RED» являются членами международной ассоциации «Promax BDA».

Некоторые компании, входящие в группу «FILM.UA» 
«Postmodern» — компания, занимающаяся постпродакшн. Дублировала для украинского зрителя ряд кассовых кино- и мультфильмов. Её звуковая студия стала второй на Украине обладательницей сертификата Dolby Premier. В 2012 году «Postmodern» стала первой компанией с территории СНГ, чьи спецэффекты для фильма «Баллада о бомбере» попали в номинацию «VES Awards». В марте 2013 года работа компании отмечена призом международной премии «FICCI BAF AWARDS» в категории «VFX in a TV Episode» (визуальные эффекты в телесериалах) за фильм «Чкалов. Взлёты и падения».

В 2015 году директор POSTMODERN & Digital Cinema Ukraine Юрий Прилипко и директор компании POSTMODERNDigital Егор Борщевский стали членами  — VES (Visual effects society). Кроме того, «Postmodern» имеет богатый опыт в создании оригинальной и адаптации зарубежной рекламной продукции, клипмейкерстве и т. д. В портфолио компании — около 2500 рекламных роликов, 20 телефильмов и 100 музыкальных клипов, около 6000 рекламных радиороликов и более 8000 аудиороликов под видеоряд. Среди своих клиентов «Postmodern» упоминает: «PPI», «Warner Brothers», «Sony Pictures», «CPI», «PYRAMID», «Новая студия», «Star Media», рекламные агентства и продакшн-компании Украины, России и СНГ.

«Так треба Продакшн» занимается адаптацией, озвучиванием, дублированием и субтитрованием иностранных фильмов, телепрограмм, сериалов и мультфильмов для украинского зрителя. В послужном списке сериалы «Доктор Хаус» (House, M.D.), «Відчайдушні домогосподарки» (Desperate Housewives), «Анатомія Грей» (Grey’s Anatomy) и многие-многие другие. Официальный сайт утверждает, что длительность озвученной украинской речью теле- и кинопродукции составляет около трёх лет непрерывного просмотра. Интересно, что студия проводит обучение и привлекает к озвучиванию мультфильмов детей в возрасте от 5 лет. Летом 2013 года компания начала локализацию французского канала «Chasse et Peche» («Охота и рыбалка») для русскоязычного медиапространства по заказу «Плеадес-ТВ». А с 2015 года компания приступила к работе над украинским дубляжем мультфильма «South Park».

Компания «Signal RED» объединяет креативное агентство, продюсерский центр и студию графического дизайна. Команда «Signal RED» лучше всего известна своим участием в создании документальных фильмов проекта «Великие мечтатели» о выдающихся учёных, изобретателях и фантастах прошлого.

«Анимаград» — студия анимации, основанная в 2012, за год работы стала известной в украинском обществе благодаря проектам «Сказочная Русь» и «Наш футбол». Политический сериал «Сказочная Русь» снимается в сотрудничестве со студией «95 квартал», в юмористической форме обыгрывает события в высшем руководстве страны. Критики подчёркивают угоднический и заказной характер псевдосатиры (сюжет и тексты производит студия «95 квартал»). Не менее популярен 3D-сериал «Эскимоска», создаваемый совместно со студией «HanzhonkovFilm». Около года прошло с момента премьеры «Эскимоски» в программе «Сніданок з „1+1“» (укр. «Завтрак с „1+1“»), и вот в сентябре 2013 года достигнуто соглашение о дальнейшем производстве. Программа развития анимационного направления FILM.UA Group на ближайшие пять лет включает пакет полнометражных анимационных фильмов и развитие сериального направления. Студия Animagrad уже приступила к её реализации, в производстве три полнометражных проекта: «Руслан и Людмила» (релиз планируется на 2016—2017 гг.), «Мавка. Лесная песня» (релиз планируется на 2017—2018 гг.), «Снежная республика» (оригинальная разработка студии Animagrad, релиз планируется на 2018—2019 гг.).

«Digital Cinema Ukraine» занимается сооружением новых и переоборудованием старых кинозалов в соответствии с новейшими техническими стандартами цифрового кино. Их цифровая лаборатория подготовила около сотни релизов кино (в том числе в формате 3D) для проката на Украине и за её пределами. DCU использовала технологии MoCap для ряда анимационных проектов, в том числе и для «Сказочной Руси» по заказу «Анимаграда».

Среди проектов, над которыми работала компания DCU в 2015 году были «Мордекай», «Шпионка», «Безумный Макс: дорога ярости», «Разлом Сан-Андреас», «Супер Майк XXL», «Век Аделайн», «Бумажные города», «Фантастическая четвёрка» и другие.

Продукция «FILM.UA»

Резонансные телепроекты 
 Нюхач — (сезон 1- 2013, сезон 2 — 2015, сезон — 3 — 2017, сезон 4 — 2019) — сериал, о детективе, обладающем сверхчувствительным обонянием, которое позволяет ему раскрывать всевозможные преступления. Автором идеи, соавтором сценария и режиссёром фильма является Артём Литвиненко. Как формат — продан во Францию и Японию. Права на показ проданы в более чем 50 стран по всему миру.
 Незламна (рус.: Битва за Севастополь, 2015) — историческая драма, украинско-российский полнометражный биографический фильм о советском снайпере Людмиле Павличенко. Продан для проката в Китае, а также для релиза в более 12 стран, включая Германию и Францию.
 O.E. 20 LIVE IN KYIV (2015) — первый концерт-киноверсия. Полнометражный документальный кинофильм, предназначенный для кинотеатрального проката. Проект посвящён 20-летию творчества легендарной украинской рок-группы.
 Гречанка (2015) — многосерийная мелодрама, производства FILM.UA. Премьера состоялась 12 января 2015 года на телеканале Интер. Сериал вызвал огромный интерес у телезрителей, таким образом, став лидером телесмотрения на протяжении всей трансляции.
 Красная королева (2015) — 12-серийный киносериал, основанный на фактах биографии легендарной советской манекенщицы Регины Збарской. На протяжении всех дней трансляции сериал стабильно удерживал внимание зрителей телеканала Интер, таким образом значительно превысив среднесуточную долю канала.
 Крепостная (2019) — мелодраматический сериал, который транслировался телеканалом СТБ в феврале-марте 2019 года первый сезон и на осень этого же года продлён на второй сезон. Сериал побил рекорд последних шести лет для премьерного показа телесериала на телеканале СТБ, за первую неделю трансляции телесериала он возглавил топ трансляций всех телеканалов в будни.

Фильмография 
Фильмография наиболее полно представлена на сайте кинокомпании. Часть проектов доступна на сайтах imdb.com, kinopoisk.ru.

Проекты готовящиеся к выпуску в ближайшее время 
 Сторожевая застава — украиноязычное приключенческое фэнтези о первых украинских супер-героях. Фильм снят по мотивам одноимённой книги Владимира Рутковского. Премьера запланирована на конец 2016 года.
 Полина — фэнтези франко-бельгийского режиссёра Олиаса Барко. Фильм является ко-продукцией Украины, Бельгии и Франции. Оператор-постановщик — Тьерри Арбогаст. Продюсерами картины выступили бельгийская компания WILD TRIBE FILMS и украинская студия FILM.UA. Фильм снимается на английском языке и рассчитан на широкую семейную аудиторию и международный прокат. Премьера фильма запланирована на 2018 год.
 Руслан и Людмила — первый проект линейки кинотеатральных анимационных премьер компании Animagrad.
 Мавка. Лесная песня''' — полнометражный мультфильм по мотивам пьесы-феерии Леси Украинки. Релиз намечен на 2018 год, работу над лентой ведёт студия Animagrad.

Номинации и награды

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Кинокомпании Украины
Кинодистрибьюторы Украины
Film.ua